Рагнар Харальд Хоэн (, ) — норвежский шахматист, мастер ФИДЕ. Трехкратный чемпион Норвегии (1963, 1978 и 1981 гг.). Победитель турнира северных стран 1967 г. В составе сборной Норвегии участник двенадцати шахматных олимпиад. В составе сборной Норвегии победитель командного первенства северных стран (1987 г.). Шестикратный чемпион Норвегии среди ветеранов. Семнадцатикратный победитель командного первенства Норвегии в составе клуба "Oslo Schakselskap". Двукратный чемпион Норвегии по блицу (1980 и 1981 гг.).

Биография 
Р. Хоэн был одним из сильнейших шахматистов Норвегии на протяжении 20 с лишним лет. В 1989 г. после очередного чемпионата Норвегии он объявил о завершении профессиональной карьеры. В 1990-х гг. Хоэн выступал только в командных соревнованиях. В 2002 г. он вернулся к активной игре и семь раз подряд выиграл чемпионат Норвегии среди ветеранов. К 2008 г. снова поднял свой рейтинг Эло до отметки 2300. Стиль игры Хоэна можно назвать осторожным: он хорошо играл против соперников, уступающих в классе, но делал очень много ничьих в партиях с равными по силе противниками.

Участвовал в сенсационной победе над сборной США на олимпиаде 1966 г. (что позволило сборной Норвегии выйти в главный финал). В том матче Хоэн победил У. Аддисона (другую победу одержал Т. Вибе над Н. С. Россолимо).

Также Р. Хоэн известен как шахматный журналист. Он редактировал колонку в газете "Vårt Land" и бюллетень Шахматной федерации Норвегии. Известен под прозвищем "Старый Синий Лис" (за приверженность идеям консервативной партии Норвегии, имеющей синий цвет в символике).

Хоэн входил в правление компании "Tidemanns Tobakk".

Семья 
Племянник — Стейнар Хоэн, норвежский легкоатлет, прыгун в высоту, чемпион Европы 1994 г., рекордсмен Норвегии (2,36 м.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Норвегии 
Участники шахматных олимпиад 
Мастера ФИДЕ по шахматам
Шахматисты XX века